Степан Головко:
 Головко, Степан Владимирович (1922—1943) — советский сержант, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Головко, Степан Фёдорович (1935—?) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1971), депутат Верховного Совета УССР 10 — 11 созывов.